literał pusty
 null – znacznik w języku SQL
 null (lub NUL) – znak sterujący o wartości liczbowej 0
 /dev/null